Lachenmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Iris Lachenmayer (1954–2017), deutsche Eisstocksportlerin
 Lutz Lachenmayer (1941–2008), deutscher Mediziner

Siehe auch: 
 Lachenmeier
 Lachenmeyer